Андрей Базилевский:
 Базилевский, Андрей Александрович (род. 1967) — российский политик, член Совета Федерации.
 Базилевский, Андрей Владимирович (1922—2016) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР.